Nullmoment bedeutet

 in der Mechanik ein Moment der Gesamtgröße null 
 in der  die Summe der Momente am Druckpunkt eines Flügels oder Flugzeugs